Локшин (Локшина) — еврейская фамилия. Известные носители:

Локшин 
 Локшин, Абрам Шевелевич (1893—1934) — советский учёный-механик.
 
 Локшин, Арнольд Исаакович (1910—1994) — советский оперный певец, солист Большого театра.
 Локшин, Вячеслав Нотанович (род. 1958) — казахстанский учёный-медик, акушер-гинеколог, член национальной академии наук РК.
 Локшин, Геннадий Рафаилович (род. 1938) — российский физик, доктор наук, профессор МФТИ.
 Локшин, Давид Борисович (1921—1995) — советский гусляр.
 Локшин, Даниил Львович (1907—1966) — советский музыковед.
 Локшин, Еон (Леон) Маркович (1898—1952) — советский государственный деятель, заместитель наркома химической промышленности СССР, председатель ЦК профсоюза работников химической промышленности СССР.
 Локшин, Михаил Арнольдович (род. 1981) — российский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Локшин, Моисей Абрамович (1929—2022) — советский и российский учёный, заместитель генерального конструктора ОКБ Сухого, доктор технических наук, профессор МАИ (1980), заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный изобретатель РСФСР.
 Локшин, Павел Анатольевич (род. 1976) — российский топ-менеджер.
 Локшин, Рафаил Александрович (1911—2001) — советский экономист, доктор экономических наук.
 Локшин, Эфраим Юдович (1904—1967) — советский экономист, доктор экономических наук, профессор.

Локшина 
 Локшина, Хеся Александровна (1902—1982) — советский режиссёр и киносценарист.

См. также 
 Семья Локшин

Примечания